Tenisový turnaj WTA Estoril Open 2011 se konal ve dnech 23. dubna až 1. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Alisa Klejbanovová (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová (čtvrtfinále)
  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)
  Anastasija Sevastovová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová (1. kolo)
  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Čeng Ťie (1. kolo)
  Gréta Arnová (2. kolo, skreč)

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová/  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Jen C’ /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Kristina Barroisová /  Jasmin Wöhrová (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Portugal Open